Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet 2023 – dziewiąta edycja czempionatu, mającego wyłonić mistrzynie świata w piłce nożnej. Turniej zostanie zorganizowany przez dwa państwa: Australię i Nową Zelandię, w dniach 20 lipca–20 sierpnia 2023. Tytułu będą bronić Amerykanki. Wezmą w nim udział 32 drużyny podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Zmagania turniejowe toczyć się będą na 10 stadionach w 9 miastach. Rywalizacja rozpocznie się w Auckland, a zakończy w Sydney.

Procedura wyboru gospodarza 
Początkowo chęć zorganizowania czempionatu wyraziło dziewięć państw:

 
 
 
 
 
 
  (wspólnie z  Koreą Północną)
 
 

W późniejszym czasie Australia i Nowa Zelandia zdecydowały się na wspólną organizację mistrzostw. W czerwcu 2020 potwierdzono, że właśnie te dwa kraje zorganizują mundial w 2023 roku. W fazie finałowej głosowania oferta australijsko-nowozelandzka wygrała z ofertą kolumbijską stosunkiem głosów 22:13.

Eliminacje

Uczestniczki

Miasta i stadiony 
Na podstawie:

Składy

Faza grupowa 
Na podstawie:

Wszystkie godziny podane są według czasów lokalnych.

Legenda do tabelek:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – bilans bramek

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do dalszych gier.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Strzelczynie

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Piłka nożna w Australii
Piłka nożna w Nowej Zelandii